

Sigle 
 Video CD – standard di videoregistrazione su compact disc

Codici 
 VCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Victoria River Downs (Australia)